Котово — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на северной границе города Пскова (за Запсковьем), в 4 км восточнее волостного центра, деревни Писковичи, на автодороге Псков — Гдов.

Численность населения составляет 38 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Псковского района